Pokrow – miasto na Ukrainie;
 Pokrow – miasto w Rosji.

Zobacz też 
 Pokrowa – święto Opieki Matki Bożej, popularne w tradycji prawosławnej i greckokatolickiej

Linki zewnętrzne